Баба́ев — фамилия тюркского происхождения; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 Бабаев, Абульфаз Исмаил оглы (род. 1947) — советский и азербайджанский учёный.
 Бабаев, Агаджан Гельдиевич (род. 1929) — советский учёный.
 Бабаев, Агшин Алим оглы (род. 1986) — азербайджанский боец ММА.
 Бабаев, Адиль Аллах-Кули оглы (род. 1939) — советский футболист.
 Бабаев, Аждар Халыгверди оглы (1950—1995) — Национальный Герой Азербайджана. 
 Бабаев, Аккешек — чабан, Герой Социалистического Труда.
 Бабаев, Акшин Али Саттар оглы (1936—2020) — азербайджанский прозаик, сценарист, редактор, педагог.
 
 Бабаев, Али Баба оглы (1910—1985) — советский военнослужащий, участник партизанского движения в Италии в годы Второй мировой войны.
 Бабаев, Аловиддин Ишанович (1931—1994) — советский, таджикский государственный и политический деятель, министр сельского хозяйства Таджикской ССР.
 Бабаев, Анвар (1914—1994) — бригадир совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабаев, Андрей Аванесович (1923—1964) — советский композитор.
 
 Бабаев, Атаджан — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.

Б—Н 
 
 Бабаев, Беркали (1916—1981) — бригадир дистанции пути, Герой Социалистического Труда.
 Бабаев, Бетчи (1913 — ?) — лишённый звания Героя Социалистического Труда.
 
 Бабаев, Гамаль Низамиевич (род. 1978) — российский футболист и тренер.
 Бабаев, Давид Владимирович (1943—2019) — советский и украинский актёр.
 Бабаев, Давран (род. 1972) — советский и киргизский футболист.
 Бабаев, Зоир Нуралиевич (род. 1961) — советский футболист и таджикский тренер по футболу.
 Бабаев, Ибрагим Хизирович (1936—2002) — советский и российский балкарский поэт.
 Бабаев, Игорь Эрзолович (род. 1949) — российский предприниматель.
 Бабаев, Илья Юрьевич (род. 1989) — российский регбист.
 Бабаев, Ильяс Атабаба оглы (1935—2017) — азербайджанский советский археолог.
 Бабаев, Кечари Орудж оглы (1920—1991) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабаев, Кирилл Владимирович (род. 1978) — российский лингвист, востоковед.
 
 Бабаев, Максат Мамметсапарович (род. 1974) — туркменский государственный деятель.
 Бабаев, Малик Курбаналиевич (род. 1962) — узбекистанский спортивный функционер.
 Бабаев, Махматали (1891—1977) — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабаев, Меты (1925—1958) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабаев, Мирза Абдулджаббар оглы (1913—2003) — советский и азербайджанский киноактёр, певец.
 Бабаев, Мирзо Бабаевич (1926—2016) — первый секретарь Восейского райкома Компартии Таджикистана, Герой Социалистического Труда.
  
 Бабаев, Муса Магомед-оглы (1926—1988) — советский борец вольного стиля.
 Бабаев, Мухтар Бахадур оглы (род. 1967) — азербайджанский государственный деятель.
 
 
 Бабаев, Наум Александрович (род. 1977) — российский предприниматель.
 Бабаев, Николай Архипович (1924—1984) — Герой Советского Союза.
 Бабаев, Новруз Амираслан оглы (1888—1978) — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.

О—Я 
 Бабаев, Олег Мейданович (1965—2014) — украинский экономист, футбольный функционер, политик, предприниматель; городской голова Кременчуга (2010—2014).
 Бабаев, Ораз (1900—1969) — старший чабан, Герой Социалистического Труда.
 Бабаев, Пётр Акимович (1883—1920) — российский революционер азербайджанского происхождения, советский партийный деятель.
 Бабаев, Полидор Иванович (1813—1870) — русский художник-баталист и иконописец.
 Бабаев, Расим Ганифа оглы (1927—2007) — азербайджанский художник.
 Бабаев, Рауф Юсиф оглы (1937—2020) — советский и азербайджанский певец.
 Бабаев, Рафик Фарзи оглы (1937—1994) — азербайджанский джазовый музыкант, композитор.
 Бабаев, Рахиб Джамаледдинович (род. 1983) — российский дзюдоист.
 Бабаев, Рахман (1924—1987) — туркменский писатель, переводчик.
 Бабаев, Решад Ильяс оглы (род. 1981) — азербайджанский шахматист.
 Бабаев, Рустам — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабаев, Сабир (1920—2004) — узбекский композитор и педагог.
 Бабаев, Сабит Абдрахманович (род. 1938) — советский казахстанский партийный и государственный деятель.
 Бабаев, Салман Магомедрасулович (род. 1955) — российский инженер, управленец; генеральный директор ОАО «Первая грузовая компания».
 Бабаев, Салых (1921 1990) — туркменский советский государственный деятель.
 Бабаев, Сахиль Рафиг оглы (род. 1980) — азербайджанский государственный деятель.
 Бабаев, Сергей Эдуардович (род. 1976) — российский журналист.
 Бабаев, Сердар Мятиевич (род. 1956) — туркменский государственный деятель.
 Бабаев, Султан Кайтмурзаевич (1922—1999) — ветеран Великой Отечественной войны, министр МВД Кабардино-Балкарской АССР (1961—1977).
 Бабаев, Сухан Бабаевич (1910—1995) — советский государственный и партийный деятель.
 Бабаев, Таджиали Бабаевич (1908—1984) — Герой Советского Союза.
 Бабаев, Тофиг Али Икрам оглы (род. 1946) — эксперт по электронной торговле.
 Бабаев, Тухтасин Бабаевич (1923—2000) — Герой Советского Союза.
 Бабаев, Фируддин Али оглу (1929—1987) ― советский и азербайджанский учёный, доктор биологических наук, профессор.
 Бабаев, Хан Юсиф оглы (1919—1967) — советский кинооператор.
 Бабаев, Хивали (1902—1941) — советский политический деятель.
 Бабаев, Холик (1876—1909) — актёр таджикского народного театра.
 
 Бабаев, Чингиз Адил оглы (1964—1995) — Национальный Герой Азербайджана.
 Бабаев, Шукурулло Хабибуллаевич — узбекский государственный деятель.
 Бабаев, Эдуард Григорьевич (1927—1995) — российский литературовед, исследователь творчества Л. Н. Толстого.
 Бабаев, Эли (род. 1990) — израильский футболист.
 Бабаев, Эльчин Сафарали оглы (род. 1965) — физик.
 Бабаев, Этибар Адил оглы (1950) ― азербайджанский учёный, тележурналист и педагог.
 Бабаев, Юрий Николаевич (1928—1986) — советский физик.
 Бабаев, Яшар Аллах-Кули оглы (род. 1941) — советский футболист.



Другое 
Юрий Бабаев — головное гидрографическое судно проекта Е35.Г.

См. также 
 Бабаево (значения)
 Бабаевский

Примечания